Закопытье:

 Закопытье — покинутый посёлок, входящий в Кормянский сельсовет Добрушского района Гомельской области Белоруссии.
 Закопытье — железнодорожная станция на линии Гомель — Закопытье в Белоруссии.